Lake Annette, une ville du comté de Cass, dans le Missouri, aux États-Unis.
 , un lac en Alberta au Canada